

Geografia
 Marotta – località nella provincia di Pesaro e Urbino, ripartita tra i comuni di Mondolfo e San Costanzo

Persone
 Alfonso Marotta (1923) – ex pentatleta italiano
 Antonio Marotta (1947) – politico italiano
 Antonio Marotta (1981) – musicista, cantante e compositore italiano
 Davide Marotta (1962) – attore italiano
 Domenico Marotta (1886-1974) – chimico e scienziato italiano
 Erasmo Marotta (1576-1641) – compositore italiano
 Eugenio Marotta (1896-1983) – politico italiano
 Gaetano Marotta (1775-1854) – patriota e politico italiano
 Gerardo Marotta (1927-2017) – avvocato e filosofo italiano
 Gino Marotta (1935-2012) – pittore e scultore italiano
 Giuseppe Marotta (1902-1963) – scrittore italiano
 Giuseppe Marotta (1954) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Giuseppe Marotta (1957) – dirigente sportivo, direttore generale dell'Inter
 Maria Marotta (1984) – arbitro di calcio italiana
 Michele Marotta (1913-1972) – politico italiano
 Renato Marotta (1974) – attore, regista, montatore e cantautore italiano
 Umberto Marotta (1980) – ex hockeista in carrozzina italiano

Altro
 Casa Marotta – edificio residenziale di Napoli
 Marotta – marionetta mossa con un bastone dal basso